Vejerslev Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Vejerslev Kirke (Favrskov Kommune) – en kirke i Vejerslev Sogn i Favrskov Kommune
 Vejerslev Kirke (Morsø Kommune) – en kirke i Vejerslev Sogn i Morsø Kommune